Beauvoisin est un nom propre qui peut référer aux toponymes suivants :
 Beauvoisin, commune française de la Drôme
 Beauvoisin, commune française du Gard
 Beauvoisin, ancienne  commune française du Jura, aujourd'hui intégrée à Asnans-Beauvoisin

et aussi :
 Asnans-Beauvoisin, commune française du Jura
 Bénivay-et-Beauvoisin, ancienne  commune française de la Drôme supprimée en 1800
 Le Pont-de-Beauvoisin, commune française de la Savoie
 Pont-de-Beauvoisin, commune française de l'Isère

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France